Bank of America Plaza, grattacielo ad Atlanta, Georgia
 Bank of America Plaza, grattacielo a Dallas, Texas
 Bank of America Plaza, grattacielo a Los Angeles, California